

Персоналії 
 Арчибальд Кронін (1896—1981) — шотландський письменник, знаний головним чином за романи із назвами «Цитадель».
 Джеймс Вотсон Кронін (1931—2016) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.

Топоніми 
 Кронін — гора (2396 м) у горах Скена, в провінції Британська Колумбія (Канада).
 Кронін — село в Польщі, в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Астрономія 
 11423 Кронін — астероїд головного поясу, відкритий 9 червня 1999 року.